Психоделический рок () — музыкальный жанр, возникший в середине 1960-х годов в Западной Европе и Калифорнии (Сан-Франциско и Лос-Анджелесе).
Психоделический рок связан с понятиями «психоделия» и «психоделики» (галлюциногены). Он также имеет тесные взаимосвязи с субкультурой хиппи и восточной (индийской) философией.

Психоделический рок — в целом экспериментальная музыка, основанная на англо-американской музыкальной культуре под сильным влиянием восточного мистицизма, традиционной и духовной индийской музыки. Одной из первых групп, в целом сформировавших направление, стали , которые появились ещё в 1964 году. Важной фигурой психоделического рока также является британская группа The Beatles: именно увлечение гитариста группы Джорджа Харрисона индийской философией и древними индийскими учениями привело его и всю группу к увлечению индийской трансцендентальной музыкой (известно, что Джордж Харрисон даже выучился играть на индийском ситаре). Эксперименты The Beatles (начиная с записи «Tomorrow Never Knows») вызвали волну интереса к подобным экспериментам в передовой рок-культуре 1960-х, появилось множество аналогичных групп в Европе и Америке.

Изначально психоделический рок не был связан с употреблением психоделиков — целью музыкантов являлась передача состояния трансцендентального сознания путём музыкальных образов, а не реклама ЛСД. Однако журналисты извратили суть психоделии — творчество The Beatles неоднократно подвергалось различным исследованиям «психоаналитиков», интерпретациям «жёлтых газетчиков», поискам «скрытого смысла» — в итоге во многих психоделических композициях Битлз были «обнаружены» намёки на ЛСД: например, в такой композиции, как «Lucy in the Sky with Diamonds» критики углядели в заглавных буквах названия песни (LSD) и тексте некую пропаганду наркотика.

В дальнейшем музыканты психоделического рока неоднократно сообщали прессе, что их творчество не несёт в себе рекламы ЛСД, а является формой достижения трансцендентального сознания путём музыкального воздействия.

В статье «Психоделия: новое модное словечко и что оно означает», появившейся в октябре 1966 года в газете Melody Maker, гитарист группы Hollies Грэм Нэш, посещавший ранее психоделические сессии в США, писал: «Они стараются воссоздать ЛСД-сессию без использования наркотиков… это попытка раскрыть сознание до предела. Они пытаются добиться того же самого, но посредством сочетания музыки и световых эффектов».

Характерной чертой психоделического рока стали продолжительные сольные партии ведущих инструментов, различные акустические эффекты, нестандартные гармонии, вызывающие состояния иррациональной реальности, отрешённости у слушателя. Живые выступления групп в этом жанре обычно сопровождаются ярким визуальным шоу с использованием света, дыма, видеоинсталляций и других эффектов.

Эйсид-рок 
Эйсид-рок () — подвид психоделического рока (в некоторых случаях — эквивалентное понятие), для которого характерны длинные инструментальные соло и музыкальные импровизации, малое использование вокала (часто композиции бывают инструментальными). Среди пионеров направления — Grateful Dead, Blue Cheer и Vanilla Fudge.

Значимые группы

Английская психоделия 

 Поздние The Beatles (период 1966—1968)
 Pink Floyd (1967—1970)
 The Who (1967—1968)
 The Animals (1967—1969)
 The Rolling Stones (1966—1967)
 Tomorrow
 Ранние Deep Purple (1968—1969)
 
 Сид Барретт
 Cream
 Донован
 Pink Fairies
 The Pretty Things
 The Yardbirds
 The Small Faces
 The Jimi Hendrix Experience
 Psychic TV
 Ozric Tentacles с 1984 г.
 The Moody Blues
 Hawkwind
 The Crazy World of Arthur Brown
 Ранние Status Quo (период 1967—1970)
 Ранние T. Rex (1967—1971)

Кентерберийская сцена 

 Soft Machine
 Caravan
 Gong
 Hatfield and the North
 National Health
 Robert Wyatt
 Steve Hillage

Американская психоделия 

Группы — представители калифорнийского звучания:

 
 The Doors
 Grateful Dead
 Jefferson Airplane
 Quicksilver Messenger Service
 Love
 Big Brother and the Holding Company
 Blue Cheer
 The Byrds
 Country Joe and the Fish
 Iron Butterfly
 
 The Seeds
 The Electric Prunes
 Strawberry Alarm Clock
 13th Floor Elevators
 
 Steppenwolf
 The Mothers of Invention
 Captain Beefheart & The Magic Band

Группы из других штатов:
 Butthole Surfers
 
 The Velvet Underground
 Vanilla Fudge
 MC5

Греческая психоделия 
 Aphrodite’s Child

Бразильская психоделия 
 Os Mutantes

Краут-рок 
Краут-рок — особое направление психоделической музыки, возникшее в Германии

 Amon Düül
 Ash Ra Tempel
 Birth Control
 Can
 Damo Suzuki
 
 
 Faust
 Guru Guru
 Neu!
 Kraftwerk (первые 4 альбома)

Русская психоделия 

Впервые в СССР термин «психоделический рок» был применён критиками к московской группе «Звуки Му», которая относится к пионерам российской психоделики. Также к пионерам психоделического рока относят музыканта и композитора Юрия Морозова, записавшего в 1973 году альбом «Вишнёвый сад Джими Хендрикса», который считается первым русским психоделическим альбомом.

В России психоделическая рок-музыка представляется более мрачной. Русская психоделия имела влияние готик-рока, постпанка, джаз-рока и арт-рока. Музыканты «сибирского андеграунда» конца 1980-х и начала 1990-х годов делали недолгий переход от панк-музыки к классическому эйсид-року. Ленинградские и свердловские музыканты первоначально играли академическую арт-музыку, близкую к психоделической. Московские исполнители, игравшие джаз-рок и экспериментальную музыку, со временем так же использовали психоделическое звучание.

Характерные представители жанра:

 Сибирская сцена (Тюмень, Омск, Новосибирск)
 Пик Клаксон
 Великие Октябри
 поздний Коммунизм (1990)
 Егор и Опизденевшие
 Гражданская оборона (с 1993 года, до этого — в некоторых композициях)
 Кооператив Ништяк (с 1998 года)
 Янка Дягилева 
 Санкт-Петербург (Ленинград)
 Аквариум (конец 1970-х — середина 1980-х)
 АукцЫон
 Пикник
 Химера
 Юрий Морозов
 Москва
 Воскресение
 Дубовый Гаайъ
 ДК
 Звуки Му (с 1987 по 1993 год)
 Крематорий
 Мишины дельфины
 Рада и Терновник
 Центр (с 1980 по 1983 год)
 Дельфин
 Екатеринбург (Свердловск)
 Агата Кристи (с 1990 по 2000 год)
 Наутилус Помпилиус
 Урфин Джюс
 Апрельский марш
 Краснодар
 Маша и Медведи
 Якутск
 Чолбон

Неопсиходелия 

Термин «неопсиходелия» употребляется по отношению к творчеству музыкантов постпсиходелической эры, пользовавшихся в своем творчестве наработками классиков психоделического рока. Считается, что начало возрождению психоделик-рока положили такие постпанк-коллективы, как Echo and the Bunnymen и The Teardrop Explodes; во многом вдохновлялись саундом психоделических групп 60-х представители т. н. «андеграунда Пейсли», позже «осовремененное» психоделическое звучание легло в основу дрим-попового и мэдчестер-саунда.

См. также 
 Психоделическая музыка
 Психоделия
 Психоделики
 Хиппи
 Арт-рок
 Прогрессивный рок
 Психоделик транс
 Электропрохладительный кислотный тест

Примечания

Ссылки 
 Описание стиля Эйсид-рок на Dj.ru
 Рок 60-70-х годов

Жанры рок-музыки
Психоделический рок